Tichelwerk of Tichelwurk kan verwijzen naar:
 steenfabriek
 Tichelwerk (Leeuwarden), buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland